

Cinéma 
 Behind the Scenes est le titre original du film La Vocation théâtrale, réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1908.
 Behind the Scenes est un film réalisé par Wilfred Noy, sorti en 1913.
 Behind the Scenes est un film réalisé par James Kirkwood, sorti en 1914.
 Behind the Scenes est un film réalisé par Ernie Gehr, sorti en 1975.

Vidéos 
 Behind The Scenes : épisodes d’une série de vidéos filmées par la chanteuse Nilusi (Kids United).

Musique 

 Behind the Scenes est un album de Reba McEntire.